

Astronomia 
 18903 Matsuura – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Matsuura – città giapponese della prefettura di Nagasaki

Persone 
 Aya Matsuura (1986) – cantante, attrice e idol giapponese
 Hiromi Matsuura (1984) – cantante, modella, attrice pornografica, conduttrice radiofonica e AV idol giapponese
 Junrokurō Matsuura (1884-1944) – militare giapoonese

 Kōichirō Matsuura (1937) – diplomatico giapponese
 Makoto Matsuura (1986) – ex pallavolista giapponese
 Max Matsuura (1964) – produttore discografico giapponese 
 Myū Matsuura (2000) – attore giapponese 
 Rieko Matsuura (1958) – scrittrice giapponese
 Takuya Matsuura (1988) – calciatore giapponese
 Toshio Matsuura (1955) – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese